

Biologia
 Umbuzeiro – nome popolare della Spondias tuberosa, albero di piccola taglia originario del sertão brasiliano

Geografia
 Umbuzeiro – comune brasiliano della Paraíba